A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női snowboard cross versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Lindsey Jacobellis nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Rangsorolás 
A rangsorolás döntötte el az egyenes kieséses szakasz futamjainak beosztását. A rangsorolás 1. futamának legjobb 16 versenyzője az 1–16. kiemelést kapták. A 2. futamban az 1. futam 17–32. helyezettje indult. A 2. futam résztvevői a 17–32. kiemelést kapták, a két futam közül a jobb eredményüket vették figyelembe.

 Q: továbbjutás időeredmény alapján

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők
Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Források 

Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon